Каменица може да се отнася за:

Географски обекти 
 Област
 Каменица (област) – физикогеографска област в Западна България, област Кюстендил
 Села

 България
 Каменица (област Благоевград)
 Каменица (Софийска област)
 Гърция
 Каменица (дем Гортиния), село в дем Гортиния
 Каменица (дем Западна Ахая), село в дем Западна Ахая
 Северна Македония
 Каменица (Македонска Каменица)
 Сърбия
 Каменица (община Цариброд)
 Каменица (община Алексинац)
 Каменица (община Бойник)
 Каменица (община Валево)
 Каменица (община Горни Милановац)
 Каменица (община Коцелева)
 Каменица (община Страгари)
 Каменица (община Кралево)
 Каменица (община Лозница)
 Каменица (община Пантелей)
 Каменица (община Ужице)

 Върхове
 Каменица (Пирин), 2822 м, Област Благоевград
 Каменишка кукла, 2690 м, Област Благоевград
 Каменица (Стара планина)

 Други географски обекти
 Каменица (квартал на Пловдив), в Пловдив.
 Каменица (тепе), изчезнало тепе в Пловдив.
 Каменица (квартал на Велинград), квартал във Велинград
 Каменица (приток на Вит), река в Северна България от басейна на Вит
 Каменица (приток на Рилска река), река в Западна България, десен приток на Рилска река
 Каменица (котловина), в Западна България
 Каменица (Сяр), квартал в Сяр, Гърция

Други 
 Каменица (компания), българска компания
 Каменица (бира), марка бира
 Каменица (хижа), друго име на хижа Беговица в Пирин